

Sigle
 Compact disc – tipologia di disco ottico
 Centro diurno – struttura che offre vari servizi di natura socio-assistenziale
 Certificati di deposito – in economia, i titoli vincolati e trasferibili che attribuiscono al possessore il diritto al rimborso del capitale più un interesse
 České dráhy – ferrovie della Repubblica Ceca
 Circular dichroism – dicroismo circolare
 Club Dogo – gruppo hip hop italiano
 Cluster of Differentiation – in biologia, rappresenta un protocollo di classificazione delle molecole di adesione
 Coltivatore diretto – tipologia di imprenditore agricolo
 Corpo diplomatico – insieme degli agenti diplomatici accreditati presso uno Stato, presso una organizzazione internazionale o la Santa Sede
 Cooperativa Doppiatori – nome con cui era conosciuta dal 1970 al 1980 la società di doppiaggio Cooperativa Doppiatori Cinematografici

Chimica 
 Cd – simbolo chimico del cadmio

Codici 
 CD – codice vettore IATA di Alliance Air
 CD – codice FIPS 10-4 del Chad
 CD – il codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Democratica del Congo

Informatica 
 .cd – dominio di primo livello della Repubblica Democratica del Congo
 cd – comando dei sistemi MS-DOS che cambia la directory corrente
 cd – comando dei sistemi Unix e Unix-like che cambia la directory corrente

Altro 
 c.d. – abbreviazione di “cosiddetto”
 CD – numero 400 nel sistema di numerazione romano
 cd – simbolo della candela, unità di misura del Sistema Internazionale
 Cd – simbolo del coefficiente di resistenza aerodinamica

Altri progetti